Governatori romani d'Egitto  – governatori dell'Egitto romano
 Governatori coloniali dell'Egitto  – governatori dell'Egitto coloniale